Le substantif encodage et le verbe encoder sont attestés en informatique depuis 1969 dans le sens de saisir et traduire en code simultanément et utilisés comme antonymes de décodage ou décoder. Les termes de codage et coder peuvent aussi être utilisé.

En électronique (technique) analogique, le terme encodage désigne les traitements électroniques d'un signal audio, vidéo ou de données visant à l'adapter ou le conformer à une norme ou un standard. Exemples : codage audio Dolby, codage couleur SECAM, codage RIAA, etc...

 Le codage de l'information désigne les moyens de formaliser l'information.
 Un codage des caractères définit une manière de représenter les caractères (lettres, chiffres, symboles) dans un système informatique.
 Un encodage sémantique est un procédé de transformation d'un langage formel (typiquement, un langage de programmation ou de description ou un langage mathématique) en un autre langage formel.
 En psychologie cognitive de la mémoire, le codage est le processus par lequel une information est mise en mémoire.
 En psychologie et en neurosciences de la perception, le codage perceptif désigne la façon dont une stimulation perçue va être transformée en message nerveux pour donner lieu à une représentation mentale.
 Encodage one-hot
 Le codage de source, qui permet de faire de la compression de données.
 le codage de canal, qui permet une représentation des données de façon à être résistant aux erreurs de transmission.
 Le codage visuel, qui permet une représentation des données en schémas 2D : code-barres ou QRcode par exemple.

On utilisera le terme chiffrement quand le codage utilisé cherche à masquer l'information contenue ; le terme "cryptage", bien que fréquemment utilisé, n'a pas de légitimité en langue française.

Voir aussi 
 Décodage
 Transcodage
 Cryptographie

Références